

Sigle 
 Very Large Telescope – sistema di quattro telescopi dell'Osservatorio del Paranal (Cile)
 Vestmanlands Läns Tidning – quotidiano svedese
 Video Lottery Terminal

Codici 
 VLT – codice vettore ICAO di Irtyš Aircompany, Aeroporto di Omsk (Russia)